Наталия Измайлова:
 Измайлова, Наталия Васильевна (род. 1941) — украинская арфистка, концертмейстер и педагог, солистка  Национального оркестра Украины. 
 Измайлова, Наталия Терентьевна (в замужестве: Виссо́нова; 1899—1968) — советская оперная певица (меццо-сопрано).